Luvu, também grafada como Luvo, é uma cidade e comuna angolana que se localiza na província de Zaire, pertencente ao município de Mabanza Congo.

Ver também  
Comunas de Angola

Comunas da província do Zaire
Vilas de Angola